Hans Schlunegger ist der Name folgender Personen:

* Hans Schlunegger (Skirennfahrer, 1912) (1912–1948), Schweizer Skirennfahrer und Bergführer
 Hans Schlunegger (Skirennfahrer, 1944) (* 1944), Schweizer Skirennfahrer und Trainer